Маргарита Эрнестовна Эглит (род. 1935) — советский и российский учёный и педагог в области механики сплошных сред, доктор физико-математических наук (1999), профессор (2003). Лауреат Премии имени М. В. Ломоносова за научные работы (1998).

Биография 
Родилась 14 января 1935 года в Москве.

С 1952 по 1957 год обучалась на Механико-математическом факультете МГУ. С 1957 по 1960 год обучалась в аспирантуре при этом факультете. С 1960 года на педагогической работе на Механико-математическом факультете МГУ в должностях: ассистента, с 1968 по 2001 год — доцент и с 2001 года — профессор кафедры гидромеханики этого факультета. Одновременно с
1999 по 2000 год — доцент и с 2000 года — профессор кафедры нефтегазовой и подземной гидромеханики Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина .

В 1962 году М. Э. Эглит защитила диссертацию на соискание учёной степени кандидат физико-математических наук по теме: «К общей теории моделей сплошных сред с конечными деформациями», в 1999 году — доктор физико-математических наук по теме: «Модели микронеоднородных сред». В 2003 году приказом ВАК ей было присвоено учёное звание профессор.

Научно-педагогическая деятельность 
Основная научно-педагогическая деятельность М. Э. Эглит была связана с вопросами в области механики микронеоднородных сред, снежных лавин и мутьевых потоков. В МГУ читала курс лекций по вопросам: «Механика сплошной среды», «Гидравлика», «Гидродинамика открытых потоков», «Механика неньютоновских жидкостей», «Основы механики сплошной среды» и «Моделирование природных склоновых потоков». Основная библиография: монография «Неустановившиеся движения в руслах и на склонах» (1986), учебники «Механика сплошных сред в задачах. В 2-х томах» (1996), «Механика сплошных сред. Основные понятия» (2003), «Лекции по основам механики сплошных сред» (2009), «Механика сплошных сред. Теория и задачи» (2010).

Член диссертационного совета РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина в области физико-математических наук (механика жидкости, газа и плазмы). Член Национального комитета СССР по теоретической и прикладной механике (с 1987 года),  (с 2000 года),  (с 2013 года). Являлась автором более 190 научных публикаций, свыше 114 статей в научных журналах и семи научно-исследовательских работ.

В 1998 году за цикл работ «Численно-асимптотические методы исследования многопараметрических задач» была удостоена Премии имени М. В. Ломоносова.

Награды 
 Медаль «Ветеран труда» (1989)
 Премии имени М. В. Ломоносова за научные работы (1998)
 Премия имени Л. И. Седова РНКТПМ РАН (2018)

Примечания

Литература 
 Профессора Московского университета, 1755—2004 : биогр. слов.: в 2 т. / ред. совет: В. А. Садовничий (пред.) и др.; авт.-сост.: Рябухин А. Г., Брянцева Г. В. —  : Изд-во Моск. ун-та, Т. 2: М—Я. — 2005. — 763 с. — ISBN 5-211-05045-2

Выпускники механико-математического факультета МГУ
Преподаватели Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина
Преподаватели МГУ
Педагоги СССР
Педагоги России